O2 of Ringvej 2 is het nummer van een aantal ringwegen in Denemarken:
 O2 (Aalborg), een ringweg van Aalborg
 O2 (Aarhus), een ringweg van Aarhus
 O2 (Helsingør), een ringweg van Helsingør
 O2 (Hillerød), een ringweg van Hillerød
 O2 (Kopenhagen), een ringweg van Kopenhagen
 O2 (Odense), een ringweg van Odense
 O2 (Roskilde), een ringweg van Roskilde